Николас Шмит (; род. 10 декабря 1953, Дифферданж, , Люксембург) — люксембургский дипломат и политик, еврокомиссар (с 2019).

Биография 
В 1970-е годы учился в Институте политических исследований (Экс-ан-Прованс), в 1982 году получил докторскую степень на факультете права и экономики в одном из университетов, послуживших позднее основой для университета Экс-Марсель.

В 1978—1979 годах занимался изучением проблем мировой экономики в университете Экс-Марсель III, затем до 1983 года занимался экономическими вопросами в аппарате люксембургского правительства, впоследствии работал во внешнеполитическом ведомстве.

С 1998 по 2004 год — постоянный представитель Люксембурга при Европейском союзе в Брюсселе, в 2004 году назначен младшим министром иностранных дел и иммиграции Люксембурга.

23 июля 2009 года вступил в должность министра труда, занятости и иммиграции Люксембурга в правительстве Жана-Клода Юнкера.

4 декабря 2013 года при формировании правительства Ксавье Беттеля получил портфель министра труда, занятости, социальной и солидарной экономики, а 5 декабря 2018 года ушёл в отставку.

26 мая 2019 года избран в Европейский парламент по списку Люксембургской социалистической рабочей партии, получив около 39 тысяч голосов.

10 сентября 2019 года вошёл в должности европейского комиссара занятости и социальных прав в опубликованный список формируемой Комиссии фон дер Ляйен.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники вузов Франции
Политики XXI века
Члены Люксембургской социалистической рабочей партии
Министры Люксембурга
Депутаты Европарламента от Люксембурга
Депутаты Европарламента (2019—2024)
Европейские комиссары
Руководители международных спортивных организаций